Václav Egert, mais conhecido como Vasco, (Praga, 16 de outubro de 1910 - 13 de novembro de 1992, Rio de Janeiro), foi um modelo fotográfico e ator de foto novela checo-brasileiro de origem judaica, tcheca, inglesa e francesa. Egert se mudou com a família para o Brasil no ano de 1948, tendo participado de inúmeras propagandas sendo modelo exclusivo da Ducal juntamente com Moacyr Deriquém. O modelo foi contratado da Rhodia participando de seus famosos festivais. Václav também ciceroneou inúmeras delegações esportivas da antiga Tcheco-Eslováquia pelo país. Václav foi casado com Světluška Smutná com quem teve dois filhos e ambos permanecem residentes no Brasil. É avô do ator e escritor brasileiro Carlos Egert.

Fonte: 

<Moacyr Deriquém>

<Caderno B, Jornal do Brasil 24/06/84 - folha 18>

Modelos do Rio de Janeiro
Atores do estado do Rio de Janeiro
Judeus da Chéquia
Judeus asquenazes
Brasileiros de ascendência tcheca
Brasileiros de ascendência inglesa
Brasileiros de ascendência francesa
Judeus brasileiros naturalizados